Foden steht für:

 Foden, britischer Lastkraftwagen-Hersteller

Foden ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Foden (* 1985), englischer Rugby-Union-Spieler
 Giles Foden (* 1967), englischer Schriftsteller
 Phil Foden (* 2000), englischer Fußballspieler
 William Foden (1860–1947), US-amerikanischer Gitarrist, Komponist und Musikpädagoge